O apelido de família Paula Sousa (na ortografia arcaica Paula Souza) pode referir-se a:

Francisco de Paula Sousa e Melo (1791 — 1854) - político brasileiro da época do Brasil Império.
Antônio Francisco de Paula Sousa (1843 — 1917) - engenheiro brasileiro de fins do século XIX e inícios do XX.
João Francisco de Paula e Sousa (c. 1850 — 1906) - médico e senador da República Velha.
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Sousa - autarquia do governo do estado de São Paulo que administra escolas técnicas e as FATECs.

Desambiguação
Famílias do Brasil